Urech ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Urech (* 1983), Schweizer Politiker (Grüne)
 Friedrich Urech (1844–1904), deutscher Chemiker
 Hans Urech (1885–1963), Schweizer Feldhandballtrainer, -Schiedsrichter und Funktionär
 Jolanda Urech (* 1954), Schweizer Politikerin (SP)
 Lisa Urech (* 1989), Schweizer Leichtathletin
 Marie-Jeanne Urech (* 1976), Schweizer Schriftstellerin
 Rudolf Urech (1815–1872), Schweizer Politiker
 Rudolf Urech (Maler) (1888–1951), Schweizer Maler. Zeichner und Grafiker
 Rudolf Urech-Seon (1876–1959), Schweizer Maler
 Willy Urech (1912–1986), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch
 Urech-Hydantoinsynthese, benannt nach Friedrich Urech, der die Reaktion im Jahre 1873 veröffentlichte.